Tala steht für:
 Tala (Musik), Zeitstruktur/Metrik in der indischen Musik
 Samoanischer Tala, die Währung von Samoa
 Tala (Uruguay), eine Stadt in Uruguay
 Tala (Jalisco), ein Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Tala (Zypern), Ort in Zypern
 Tala (Insel), indonesische Insel bei Komodo
 Municipio Tala, eine Verwaltungseinheit in Jalisco, Mexiko
 Departamento Tala, ein Departamento in Entre Ríos, Argentinien
 Celtis tala, eine südamerikanische Baumart
 Tala (Zimbel), auch Talam, eine indische Zimbel
 Tala Tower, Abu Dhabi

Tala ist der Familienname folgender Personen:
 Jose Corazon Tumbagahan Tala-oc (* 1950), philippinischer Geistlicher, Bischof von Kalibo
 Sameli Tala (1893–1961), finnischer Leichtathlet

TALA ist die Abkürzung für:
  TA Luft Ausschuss, Gremium unter Leitung des Umweltministeriums zur Überprüfung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft, siehe BVT-Schlussfolgerungen#Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen in Deutschland

Siehe auch:
 Talla
 El Tala

Abkürzung